Lutomski – kaszubski herb szlachecki

Osoby o tym nazwisku:
 Bolesław Lutomski – polski publicysta i dziennikarz
 Jan Lutomski – polski pływak, olimpijczyk
 Wacław Lutomski – polski wojskowy i urzędnik
 Zbigniew Lutomski – polski grafik, malarz i pedagog